Анзерский

 Анзерский — второй по величине остров в составе Соловецкого архипелага.

 Иов Анзерский (1635—1720) — преподобный Русской православной церкви.
 Елеазар Анзерский (ум. 1656) — преподобный Русской православной церкви.